Gattungszeichen steht für:

 Betriebsgattungszeichen, Bezeichnungssystem deutscher Dampflokomotiven (ab 1924)
 Gattungszeichen deutscher Eisenbahnwagen, für Reisezugwagen und Güterwagen (bis 1968)
 Teil von UIC-Bauart-Bezeichnungssystem für Reisezugwagen (ab 1964)
 Teil von UIC-Bauart-Bezeichnungssystem für Güterwagen (ab 1964)